1661 км — название нескольких железнодорожных остановочных пунктов:

 1661 км — платформа Куйбышевской железной дороги в республике Башкортостан
 1661 км — платформа Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае

Примечания